Fleischbank bezeichnet:

 Fleischbank, mittelalterliche Verkaufsstätte für Fleisch
 Fleischbank (Kaisergebirge), Kletterberg (2186 m) im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Fleischbank (Karwendel), Berg (2026 m) im Bezirk Schwaz, Tirol